Организа́ция Объединённых На́ций (ОО́Н) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке; у ООН также есть дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби. Международный суд ООН находится в Гааге.

ООН была создана после Второй мировой войны странами — участниками антигитлеровской коалиции; новая организация, пришедшая на смену неэффективной Лиге Наций, должна была предотвращать будущие войны.

С 2011 года членами ООН являются 193 страны — почти все суверенные государства мира. В структуру ООН входят шесть основных органов: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Международный суд ООН и Секретариат ООН. В рамках более широкой системы ООН работает ряд специализированных международных агентств, фондов и программ, в том числе Группа Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Главным административным должностным лицом ООН является Генеральный секретарь ООН; с 2017 года этот пост занимает португальский дипломат Антониу Гутерриш.

История 

Идея создания ООН зародилась в ходе Второй мировой войны и согласовывалась странами-участниками антигитлеровской коалиции.

Название «Объединённые Нации» было впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 января 1942 года первоначально четырьмя державами: США, Великобританией, СССР и Китаем. Подписавшие Декларацию государства присоединялись к совместной программе, изложенной в Атлантической хартии (заявлении, принятом 14 августа 1941 года британским премьером У. Черчиллем и президентом США Ф. Д. Рузвельтом), и обязывались задействовать все свои ресурсы — военные и экономические — против стран «оси», а также не заключать с ними сепаратный мир.

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции в 1945 году, подписан 26 июня 1945 года представителями 50 государств и вступил в силу 24 октября того же года — этот день отмечается как День Организации Объединённых Наций.

На момент создания ООН в неё входила 51 страна; с 2011 года членами ООН являются 193 страны — почти все суверенные государства мира.

Структура

Генеральная Ассамблея 

Генеральная Ассамблея ООН занимает центральное место в качестве главного совещательного, директивного и представительного органа. Генеральная Ассамблея рассматривает принципы сотрудничества в области обеспечения международного мира и безопасности; избирает непостоянных членов Совета Безопасности ООН, членов Экономического и Социального Совета; по рекомендации Совета Безопасности назначает Генерального секретаря ООН; совместно с Советом Безопасности избирает членов Международного суда ООН; координирует международное сотрудничество в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах; осуществляет иные полномочия, предусмотренные в Уставе ООН.

У Генеральной Ассамблеи сессионный порядок работы. Она может проводить регулярные, специальные и чрезвычайные специальные сессии.

Ежегодная очередная сессия Ассамблеи открывается в третий вторник сентября и работает под руководством Председателя Генеральной Ассамблеи (или одного из его 21 заместителя) на пленарных заседаниях и в главных комитетах до полного исчерпания повестки дня.

Генеральная Ассамблея, согласно её решению от 17 декабря 1993 года, имеет в своём составе 6 Главных комитетов:
 Комитет по вопросам разоружения и международной безопасности (Первый комитет);
 Комитет по экономическим и финансовым вопросам (Второй комитет);
 Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры (Третий комитет);
 Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвёртый комитет);
 Комитет по административным и бюджетным вопросам (Пятый комитет);
 Комитет по правовым вопросам (Шестой комитет).

Кроме того, Генеральной Ассамблеей учреждены комитеты:
 Генеральный комитет — выносит рекомендации Ассамблее относительно утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации работы;
 Комитет по проверке полномочий — представляет Ассамблее доклады о полномочиях представителей.

В состав Генерального комитета входят: Председатель Генеральной Ассамблеи; заместители Председателя, председатели главных комитетов, избираемые с учётом принципа справедливого географического представительства пяти регионов (районов): Азии, Африки, Латинской Америки, Западной Европы (включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию) и Восточной Европы.

Специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН могут созываться по любому вопросу по требованию Совета Безопасности в течение 15 дней со дня получения такого требования Генеральным секретарём ООН или большинства членов ООН. На начало 2014 года было созвано 28 специальных сессий по вопросам, касающимся большинства государств мира: по правам человека, охране окружающей среды, борьбе с наркотиками и др.

Чрезвычайные специальные сессии могут созываться по требованию Совета Безопасности ООН или большинства государств-членов ООН в течение 24 часов после получения такого требования Генеральным секретарём ООН.

Совет Безопасности 

Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН.

Совет Безопасности состоит из 15 членов: 5 членов Совета — постоянные (Россия, Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция и Китай), остальные 10 членов (по терминологии Устава — «непостоянные») избираются в Совет в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом (пункт 2 статьи 23). Постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето.

Секретариат 

Это орган, обслуживающий другие главные органы Организации Объединённых Наций и осуществляющий принятые ими программы и политические установки. В штате Секретариата состоит 37 505 сотрудников — международный персонал, работающий в учреждениях по всему миру и выполняющий разнообразную повседневную работу Организации. Подразделения Секретариата находятся в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке и в других местах расположения Центральных учреждений органов ООН (наиболее крупными из которых являются отделения ООН в Женеве, Вене и Найроби).

Секретариат ООН обеспечивает работу органов ООН, осуществляет опубликование и распространение материалов ООН, хранение архивов, производит регистрацию и издание международных договоров государств — членов ООН.

Секретариат возглавляет Генеральный секретарь ООН.

Генеральный секретарь 

Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый срок.

В настоящее время действует джентльменское соглашение, по которому гражданин государства — постоянного члена Совета Безопасности ООН не может быть Генеральным секретарём ООН.

Международный суд 

Главный судебный орган ООН, осуществляет судебную и консультативную функции.

Сторонами по делам, разбираемым Судом, могут быть только государства. Каждый член Организации обязан выполнять решения суда по тому делу, в котором он являлся стороной.

Суд может давать консультативные заключения по запросам Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и других органов ООН и специализированных учреждений, которым Генеральная Ассамблея дала на это разрешение. Заключения Суда носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

Суд состоит из 15 независимых судей, действующих в личном качестве и не являющихся представителями государства. Они не могут посвящать себя никакому другому занятию профессионального характера. При исполнении судебных обязанностей члены Суда пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.

Экономический и Социальный Совет 

Осуществляет функции ООН в сфере экономического и социального международного сотрудничества. Состоит из 5 региональных комиссий:
 Европейская экономическая комиссия (ЕЭК);
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);
 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА);
 Экономическая комиссия для Африки (ЭКА);
 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).

Совет по опеке 

Совет по опеке ООН приостановил свою работу 1 ноября 1994 года после того, как последняя оставшаяся подопечная территория ООН, Палау, обрела 1 октября 1994 года независимость. Посредством резолюции, принятой 25 мая 1994 года, Совет внёс в свои правила процедуры поправки, предусматривающие отмену обязательства о проведении ежегодных заседаний, и согласился собираться по мере необходимости по своему решению или решению своего Председателя, или по просьбе большинства своих членов или Генеральной Ассамблеи, или Совета Безопасности.

Почтовая администрация ООН 

Почтовая администрация Организации Объединённых Наций выпускает почтовые марки и цельные вещи с обозначением номинала в долларах для офиса ООН в Нью-Йорке, в швейцарских франках для офиса ООН в Женеве и в евро (ранее в шиллингах) для офиса ООН в Вене. Взимаемые почтовые тарифы идентичны тарифам государства, где расположен соответствующий офис ООН.

Специализированные учреждения 

Согласно Уставу ООН, любой главный орган ООН может учреждать различные вспомогательные органы для выполнения своих обязанностей. Самыми известными из них являются: Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО), ЮНЕСКО.

Руководство 

 Председатель Генеральной Ассамблеи. Открывает и закрывает каждое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, полностью руководит работой Генеральной Ассамблеи и поддерживает порядок на её заседаниях.
 Генеральный секретарь. Главное административное должностное лицо, является символом Организации Объединённых Наций и выразителем интересов народов мира.

По Уставу, Генеральный секретарь выполняет функции, возлагаемые на него Советом Безопасности, Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и другими органами Организации Объединённых Наций.

Государства — члены ООН 

К первоначальным членам ООН относятся 50 государств, подписавших Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года. С 1946 года в ООН было принято около 150 государств (но при этом несколько государств, таких как Югославия, Чехословакия и СССР, разделились на независимые государства). 14 июля 2011 года, с принятием в члены ООН Южного Судана, число государств — членов ООН составило 193.

Согласно Уставу ООН, приём в члены ООН открыт для всех «миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». «Приём любого такого государства в Члены Организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности». По действующим правилам, для приёма нового члена требуется поддержка как минимум 9 из 15 государств — членов Совета Безопасности (при этом 5 постоянных членов — Великобритания, Китайская Народная Республика, Россия, США и Франция — могут наложить на решение вето). После утверждения рекомендации Советом Безопасности вопрос передаётся в Генассамблею, где для принятия резолюции о вступлении требуется большинство в две трети голосов. Новое государство становится членом ООН с даты резолюции Генеральной Ассамблеи. Таким образом, новыми членами ООН фактически могут стать только субъекты международного права — государства, признанные двумя третями от государств, уже являющихся членами ООН, при этом признание обязательно должно быть получено от Великобритании, Китайской Народной Республики, России, США и Франции.

Среди первоначальных членов ООН были страны, не являвшиеся полноправными международно признанными государствами: союзные республики СССР Белорусская ССР и Украинская ССР (в 1946—1947 годах планировалось введение в ООН Казахской ССР, прибалтийских и закавказских республик); колония Великобритании Британская Индия (разделённая на ныне независимые члены — Индию, Пакистан, Бангладеш и Мьянму); протекторат США Филиппины; а также фактически независимые доминионы Великобритании Австралийский Союз, Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз (планировалось введение других зависимых государств, например, Протекторат Бахрейн). В сентябре 2011 года заявку на принятие в члены ООН подала Палестинская национальная администрация (частично признанное Государство Палестина), однако удовлетворение этой заявки отложено до палестинско-израильского урегулирования и всеобщего международного признания Палестины.

Кроме статуса члена существует статус наблюдателя ООН, который может предшествовать вступлению в число полноправных членов. Статус наблюдателя присваивается путём голосования в Генеральной Ассамблее, решение принимается простым большинством. Наблюдателями ООН, а также членами специализированных учреждений ООН (например, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ) могут быть как признанные, так и частично признанные государства и государственные образования. Так, наблюдателями в данный момент являются Святой Престол и государство Палестина, а также некоторое время были, например, Австрия, Италия, Финляндия, Япония, Швейцария и другие страны, имевшие право вступления, но временно им не воспользовавшиеся по разным причинам.

Официальные и рабочие языки 

Для организации работы органов в системе ООН установлены официальные и рабочие языки. Перечень этих языков определён в правилах процедуры каждого органа. На официальных языках издаются все основные документы ООН, включая резолюции. На рабочих языках издаются стенографические отчёты заседаний и на них переводятся речи, произнесённые на любом официальном языке.

Официальными языками Организации Объединённых Наций являются:
 Английский язык. День английского языка в ООН — 23 апреля (день рождения У. Шекспира).
 Французский язык. День французского языка в ООН — 20 марта (Международный день франкофонии).
 Русский язык. День русского языка в ООН — 6 июня (день рождения А. С. Пушкина).
 Испанский язык. День испанского языка в ООН — 12 октября («Día de la Hispanidad» — день испаноязычной культуры).
 Китайский язык. День китайского языка в ООН — 20 апреля (посвящён Цан Цзе, основателю китайской письменности).
 Арабский язык. День арабского языка в ООН — 18 декабря (день утверждения в 1973 году решения о включении арабского языка в число официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и её главных комитетов).

Если делегация желает выступить на языке, который не является официальным, то она должна обеспечить устный или письменный перевод выступления на один из официальных языков или жестов.

Бюджет

Расчёт бюджета 
Расчёт бюджета ООН — это процесс, в который вовлечены все члены организации. Бюджет выдвигается Генеральным секретарём ООН после согласования с подразделениями организации и на основании их требований. Впоследствии предложенный бюджет анализируется Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам, состоящим из 16 членов, и Комитетом по программе и координации, состоящим из 34 членов. Рекомендации комитетов направляются Административно-бюджетному комитету Генеральной Ассамблеи, включающему все государства-члены, который ещё раз тщательно анализирует бюджет. Наконец, он представляется Генеральной Ассамблее для окончательного рассмотрения и утверждения.

Расчёт членских взносов 
Главный критерий, используемый государствами-членами в Генеральной Ассамблее при расчёте членских взносов, — это платёжеспособность страны. Платёжеспособность определяется на основании величины валового национального продукта (ВНП) и ряда корректировок, в том числе корректировок на внешнюю задолженность и уровень дохода на душу населения.

По размеру взноса в регулярный бюджет ООН в 2019 и 2020 годах лидировали следующие государства-члены:

Официальные документы

Устав 

Устав ООН явился первым в истории международных отношений договором, который закрепил обязанность государств соблюдать и уважать основные права и свободы человека.

Когда создавалась Организация Объединённых Наций, в первой же строке преамбулы Устава ООН было закреплено, что 

В Уставе ООН также закреплены основные принципы международного сотрудничества:
 суверенное равенство всех членов ООН;
 разрешение международных споров исключительно мирными средствами;
 отказ в международных отношениях от угрозы силой или её применения каким-либо образом, несовместимым с целями ООН;
 невмешательство ООН в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и др.

Составной частью Устава является Статут Международного суда ООН.

Декларации и конвенции 
В отличие от Устава ООН, конвенции ООН не являются обязательными для принятия участниками организации. Та или иная страна может как ратифицировать тот или иной договор, так и не делать этого. Наиболее известные конвенции и декларации ООН:

 Всеобщая декларация прав человека, 1948 год;
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1948 год;
 Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 год;
 Договор о нераспространении ядерного оружия, одобрен и открыт для подписания в 1968 году;
 Конвенция о правах ребёнка, 1989 год;
 Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1992 год. Вступила в силу и была ратифицирована Россией в 1994 году;
 Киотский протокол, принят в 1997 году, открыт для подписания в 1998 году, ратифицирован Россией в 2004 году;
 Декларация тысячелетия, 2000 год.

Декларации ООН оформляются в форме призывов и рекомендаций и не являются по сути договорами.

23 сентября 2008 года Россия выразила протест в связи с подписанием в этот день «декларации о сотрудничестве между секретариатами НАТО и ООН». Декларацию подписали Яп де Хоп Схеффер и Пан Ги Мун.

Деятельность

Миротворческие миссии и операции 

Важным инструментом поддержания мира и международной безопасности являются миротворческие операции ООН. Их деятельность определена рядом резолюций Генеральной Ассамблеи, принятых в соответствии с Уставом Организации. В самом Уставе ООН проведение миротворческих операций не предусмотрено. Однако они могут быть обусловлены целями и принципами ООН, поэтому Совет Безопасности регулярно рассматривает вопросы о необходимости той или иной миротворческой миссии.

Осуществление миротворческой операции ООН может выражаться в:
 Расследовании инцидентов и проведении переговоров с конфликтующими сторонами с целью их примирения;
 Проверке соблюдения договорённости о прекращении огня;
 Содействии поддержанию законности и правопорядка;
 Предоставлении гуманитарной помощи;
 Наблюдении за ситуацией;
 Оказании политической помощи в различных конфликтах.

Первой миротворческой миссией ООН был контроль за перемирием, достигнутым в арабо-израильском конфликте в 1948 году. Также известны проведение миротворческих миссий на Кипре (в 1964 году — для прекращения военных действий и восстановления порядка), в Грузии (в 1993 году — для урегулирования грузино-абхазского конфликта, в 2008 — для урегулирования грузино-осетинского конфликта), в Таджикистане (1994 году — для урегулирования межтаджикского конфликта), в ЮАР (1980-е года — для регулирования и последующей отмены режима Апартеида, в 1990 году — для регулирования ситуации в Намибии), Ираке (в 2004 году — для прекращения военных действий США и её коалиции), в Эфиопии (в 1993 году- для регулировании ситуации в Эритрее), а также миротворческие миссии ООН, направленные в Югославию, Руанду, Сирию, Мали, Ливию и Сомали.

Права человека 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла и провозгласила Всеобщую декларацию прав человека, после чего рекомендовала всем государствам-членам обнародовать текст Декларации путём «распространения, оглашения и разъяснения, главным образом в школах и других учебных заведениях, без какого бы то ни было различия, основанного на политическом статусе стран или территорий».

Оказание гуманитарной помощи 

Гуманитарные катастрофы могут произойти в любом месте и в любое время. Какой бы ни была их причина — наводнение, засуха, землетрясение или конфликт, — они всегда ведут к гибели людей, перемещению населения, потере общинами способности своими силами обеспечивать своё существование и приносят огромные страдания.

В странах, которые в течение длительного времени подвергаются стихийным бедствиям или оправляются от конфликта, гуманитарная помощь все больше рассматривается как один из элементов общих усилий по обеспечению миростроительства наряду с помощью в области развития, политической и финансовой помощью.

Пожалуй, самым драматическим стихийным бедствием в последние годы стало вызвавшее цунами землетрясение в Индийском океане. Рано утром в воскресенье, 26 декабря 2004 года, у западного побережья северной части Суматры произошло сильное землетрясение магнитудой 9 баллов, которое привело к возникновению огромного цунами, достигавшего в высоту 10 м и двигавшегося по поверхности Индийского океана со скоростью 500 км/ч. Цунами обрушилось на прибрежные районы Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, Мальдивских Островов, Мьянмы, на Сейшельские острова и Сомали. Было подсчитано, что по состоянию на апрель 2005 года более 217 тыс. человек погибли, 51 тыс. пропали без вести и более полумиллиона человек остались без крова.

Организации системы Организации Объединённых Наций начали немедленно принимать меры, стремясь удовлетворить целый ряд гуманитарных потребностей, в том числе в таких областях, как сельское хозяйство, координация и вспомогательное обслуживание, восстановление экономики и инфраструктуры, образование, обеспечение семей жильём и непродовольственными товарами, питание, здравоохранение, меры, связанные с разминированием, защита прав человека и обеспечение верховенства права, безопасность и водоснабжение и санитария. С этой целью 5 января 2005 года был сделан «экстренный призыв» к мобилизации 977 млн долл. США для финансирования важнейших работ по оказанию помощи, осуществляемых примерно 40 учреждениями Организации Объединённых Наций и неправительственными организациями (НПО). А 1 февраля Генеральный секретарь назначил бывшего президента США Клинтона своим Специальным посланником в странах, пострадавших от цунами.

Социальное и экономическое развитие 
Сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера является одной из основных уставных целей Организации Объединённых Наций (Преамбула и п. 3 Статьи 1 Устава). Такое сотрудничество, согласно Уставу, должно быть направлено на повышение уровня жизни, полной занятости населения и содействие условиям экономического и социального прогресса и развития (Статья 55). Ответственность за выполнение функций в области международного социально-экономического сотрудничества Устав возлагает на Генеральную Ассамблею и, под её руководством, на Экономический и Социальный Совет (Статья 60).

ЭКОСОС является центральным форумом для обсуждения глобальных экономических, социальных и экологических проблем. Он обеспечивает связь между организациями системы ООН в области развития; координирует решение международных социально-экономических проблем и вопросов здравоохранения; содействует международному сотрудничеству в сфере культуры и образования; выносит рекомендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех и осуществляет последующую деятельность по итогам крупных конференций и встреч на высшем уровне. С принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года функции ЭКОСОС дополнились обзором прогресса в достижении 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).

ЭКОСОС координирует работу 15 Специализированных учреждений ООН, пяти собственных региональных и восьми функциональных комиссий и десятков других органов, программ и фондов ООН, как это предусмотрено Статьёй 63 Устава ООН. Сфера деятельности этих специализированных учреждений, комиссий, фондов и программ исключительно разнообразна и весьма ресурсоёмка (на уставную деятельность в экономической и социальной областях расходуется основная часть ресурсов системы ООН). Условно можно выделить несколько основных направлений деятельности учреждений системы ООН в области экономического и социального развития:

Устойчивое развитие 
В последние десятилетия в мире сформировался консенсус относительно того, что наилучшие пути к улучшению жизни людей пролегают в русле устойчивого развития, то есть такого развития, которое отвечает потребностям нынешнего поколения, без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Концептуально такой подход утвердился в международной повестке дня после проведения в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Встреча на высшем уровне «Планета Земля») Актуальность основных положений принятого на этой конференции документа — «Повестки дня на XXI век» — была впоследствии подтверждена на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году и Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (Конференция «Рио+20») в июне 2012 года.

На состоявшемся в 2000 году в Нью-Йорке Саммите тысячелетия ООН 189 государственных руководителей стран мира приняли Декларацию тысячелетия, в которой были сформулированы восемь т. н. Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в области экономического и социального развития, которых мировое сообщество обязалось достичь к 2015 году. Проанализировав результаты работы по достижению ЦРТ, руководители стран мира на очередном саммите ООН в сентябре 2015 года приняли резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи, в которой были сформулированы т. н. Цели устойчивого развития (ЦУР) — обширная программа действий, охватывающая все области социального и экономического развития, социального равноправия, совершенствования работы государственных институтов и развития партнёрств.

Аспекты, связанные с реализацией целей в области устойчивого развития, присутствуют в рабочих программах практически каждой структуры ООН. Кроме того, учреждения Организации Объединённых Наций работают в области международного финансирования развития, официальной помощи в целях развития, развитие сотрудничества по линии Юг — Юг, торговля и развитие и многих других.

Экономическое развитие 
Убежденность в том, что для всех народов экономическое развитие является одним из наиболее верных путей достижения политической и экономической безопасности и социальной стабильности — основополагающий принцип, которого придерживаются страны — члены Организации Объединённых Наций. ООН последовательно стремится к тому, чтобы экономический рост и глобализация были ориентированы на повышение благосостояния людей, искоренение нищеты, обеспечение справедливых условий торговли и сокращение долгового бремени бедных стран.

Программа развития ООН (ПРООН) работает на местах в 177 странах, реализуя проекты в таких областях как устойчивое развитие, демократическое правление и миростроительство, климат и устойчивость к стихийным бедствиям и другие. Для максимально эффективного использования своих ресурсов (основой которых являются добровольные взносы стран-членов), ПРООН координирует свою работу с другими фондами и программами ООН и международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Учреждения Группы Всемирного банка предоставляют финансовую и/или техническую помощь в более чем 100 странах, помогая в строительстве школ и медицинских учреждений, организации водо- и электроснабжения, борьбе с заболеваемостью и охране окружающей среды. Международная финансовая корпорация и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций консультируют правительства развивающихся стран, помогая в создании условий для притока внутренних и иностранных частных инвестиций.

Международная организация труда (МОТ) занимается как экономическими, так и социальными аспектами развития, являясь единственным трехсторонним учреждением ООН, объединяющим представителей правительств, работодателей и профсоюзов. Её цель — выработка политики и программ, способствующих обеспечению достойной работы для всех. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Международная морская организация (ИМО) являются глобальными форумами по сотрудничеству его государств-членов в области авиационного сообщения и морского судоходства. Международный союз электросвязи (МСЭ) работает над тем, чтобы люди по всему миру могли воспользоваться всеми преимуществами информационно-коммуникационных технологий.

Социальное развитие 
При рассмотрении социальных проблем Организация Объединённых Наций содействует реализации стратегий развития, в центре которых находится человек, семья и общество. В сфере её интересов — обеспечение здравоохранения и образования, вопросы народонаселения и положение уязвимых групп населения, включая женщин, детей и молодежь, коренные народы, инвалидов, пожилых людей и других. Общесистемные стратегии и приоритеты в области социальных отношений рассматриваются на Генеральной Ассамблее ООН (Третий комитет) и в ЭКОСОС (Комиссия социального развития).

Проблемы социального развития составили основу повестки дня нескольких глобальных конференций ООН, в том числе Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития 1995 года. Ставшая итогом этой встречи Копенгагенская декларация о социальном развитии и определённые в ней 10 обязательств представляют собой социальный договор глобального масштаба.

Относительно новой проблемой для международного сообщества становится неоднозначная и противоречивая динамика демографических показателей, изменение тенденций в области народонаселения, резкая урбанизация и сопутствующая им миграция населения. Задачей Комиссии по народонаселению и развитию является изучение динамики численности населения и консультирование ЭКОСОС относительно её влияния на экономическое и социальное положение стран, а Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) руководит оперативной деятельностью учреждений системы ООН в этой области.

Смыслом работы Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) является поощрение и защита прав детей, с тем, чтобы все дети во всём мире могли жить, развиваться и полностью реализовать свой потенциал. В рамках системы ООН действуют Координатор по делам семьи, Посланник по делам молодежи и Специальный посланник по вопросам занятости молодежи, реализуются Программа, касающаяся молодежи и Программа ООН в области старения. Действующий в рамках Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Комитет по правам инвалидов наблюдает за выполнением государствами-участниками Конвенции о правах инвалидов. Расположенное в Женеве Бюро ООН по спорту на благо развития и мира (ЮНОСДП) оказывает содействие Специальному советнику Генерального секретаря ООН по вопросам спорта на благо развития и мира в его всемирной деятельности в качестве пропагандиста, координатора и представителя в этой области.

Управление ООН по наркотикам и преступности координирует международные усилия по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, организованной преступностью и международным терроризмом. В рамках ЭКОСОС над аналогичной проблематикой работает Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, занимающаяся также реформой уголовного права и уделяющая особое внимание борьбе с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми.

Международное право 
Одной из уставных целей ООН является создание условий, «… при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права». При этом меры, которые Организация может предпринимать с целью предотвращения и устранения угрозы миру должны быть предприняты «в согласии с принципами справедливости и международного права» (Преамбула и Статья 1 Устава). Устав призывает ООН поощрять прогрессивное развитие международного права и его кодификацию (Статья 13) и оказывать помощь в разрешении международных споров мирными средствами, в том числе путем судебного разбирательства (Статья 33). Всемирная организация сыграла важную роль в развитии правовой базы в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, международная торговля, охрана окружающей среды, морское право, международное гуманитарное право, борьба с терроризмом и др.

Международные суды и трибуналы 
Международный суд является одним из шести главных органов ООН и её главным судебным органом. Он призван разрешать по представлению государств-членов правовые споры между ними и давать консультативные заключения по правовым вопросам, переданным на его рассмотрение уполномоченными органами и специализированными учреждениями ООН.

В разное время Организация Объединённых Наций сыграла важную роль в создании и обеспечении функционирования специальных уголовных трибуналов, таких как Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный трибунал по Руанде, Специальный суд по Сьерра-Леоне и других. ООН имела непосредственное отношение к созданию других международных судебных органов, таких как Международный уголовный суд (МУС), Международный трибунал по морскому праву (МТМП) и других, в настоящее время юридически и функционально независимых от Организации Объединённых Наций, но сотрудничающих с ней.

Развитие и кодификация международного права 
В целях содействия прогрессивному развитию международного права и его кодификации Генеральная Ассамблея ООН в 1947 году учредила Комиссию международного права. Это международный экспертный орган, в состав которого входят представляющие основные правовые системы мира 34 авторитетных юриста-международника. Они избираются Генеральной Ассамблеей на пятилетний срок и действуют в личном качестве.

Одно из направлений работы комиссии заключается в систематизации правил и норм по вопросам, в отношении которых уже сложилось определённое регулирование на уровне международно-правового обычая (кодификация). Другое направление — формулирование новых норм на основе текущих тенденций в развитии международного права, предложений государств-членов и т. д. (прогрессивное развитие международного права). Основная работа Комиссии связана с разработкой проектов документов по различным вопросам международного права. Так были подготовлены Конвенция о дипломатических сношениях и Конвенция о консульских сношениях соответственно 1961 и 1963 гг.; Конвенция о праве международных договоров 1969 г.; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой 1973 г.; целый ряд важных международных документов по таким вопросам как об ответственность международных организаций, последствия вооруженных конфликтов для договоров, высылка иностранцев, защита людей в случае бедствий и многим другим.

Морское право 
Конвенция ООН по морскому праву является одним из наиболее фундаментальных документов международного права. Она содержит всеобъемлющее описание международно-правового режима океанов и морей и устанавливает правила, регулирующие любую деятельность в Мировом океане и использование его ресурсов, включая судоходство, разведку и разработку природных ископаемых, сохранение биоресурсов, защиту морской среды и научные исследования.

Конвенция пользуется широкой поддержкой стран-членов ООН; среди зафиксированных в ней и получивших почти универсальное признание принципов — ширина территориального моря в пределах двенадцати морских миль; суверенные права и юрисдикция прибрежных государств в «исключительной экономической зоне» в пределах до 200 морских миль, общее обязательство государств защищать и сохранять морскую среду и многие другие. Участниками Конвенции являются 168 государств.

В рамках Конвенции сформированы Международный орган по морскому дну, Международный трибунал по морскому праву и Комиссия по границам континентального шельфа. Секретариат этой Комиссии функционирует при поддержке Генерального секретаря ООН, а с двумя первыми органами ООН заключила соглашения о взаимоотношениях.

Другие вопросы международного права 
Неоднократно становившаяся объектом террористических нападений против неё самой и её сотрудников, ООН последовательно занимается проблемой международного терроризма не только в политическом, но и в правовом отношении. Под эгидой Организации разработано полтора десятка международных конвенций, направленных на борьбу с террористическими актами на борту воздушных и морских судов, захватом заложников, актами ядерного терроризма, финансированием терроризма и др.

В соответствии со Статьёй 102 Устава, международные договора и соглашения, заключенные странами-членами ООН, должны быть зарегистрированы в Секретариате и опубликованы им. В настоящее время Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций является депозитарием более чем 560 многосторонних соглашений.

Признание 
ООН — лауреат Нобелевской премии мира (2001), премия «За вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире» присуждена совместно организации и её Генеральному секретарю Кофи Аннану. В 1988 году Нобелевскую премию мира получили миротворческие силы ООН.

Деятельность ООН поддерживали такие известные люди, как Мать Тереза, Боно, Анджелина Джоли, принцесса Диана, Шакира, Далай-Лама XIV.

21 октября 2020 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «75-летие создания ООН».

Критика 
ООН часто критикуют за неэффективность, недемократичность, недостаток внимания к проблемам развивающихся стран, бюрократизм, раздутость штатов и непомерный бюджет.

С именем ООН также были связаны и некоторые громкие финансовые скандалы. В одном из них, по программе помощи Ираку «Нефть в обмен на продовольствие», был замешан Коджо Аннан (сын Кофи Аннана). Подобной критике подвергается и деятельность ООН под руководством Пан Ги Муна. Пан Ги Мун признался, что организация пошла на уступки Саудовской Аравии, боясь потерять её финансирование. «Это было одно из самых сложных и болезненных решений», — сказал Пан Ги Мун. Он отметил, что королевство оказывало «недопустимое» давление на ООН. По его словам, Эр-Рияд прямо заявил, что перестанет перечислять деньги, если его не уберут из списка виновников гибели детей во время войн, в том числе кампании в Йемене. Исключение Эр-Рияда из списка виновников гибели детей возмутило правозащитников из Human Rights Watch, которые опубликовали открытое письмо Пан Ги Муну.

Также солдаты ООН, вероятно, спровоцировали эпидемию холеры на острове Гаити в 2010 году, которая к середине 2013 года унесла жизни 8,5 тыс. человек, а число заразившихся к середине 2012 года превысило 600 тыс. При этом международная организация не предприняла никаких мер для оказания помощи жертвам эпидемии (в 2016 году ООН принесла извинения за свою роль в непредотвращении распространения заболевания, не признав, однако, своей вины в том, что эпидемия вообще началась).

Агентства ООН отмечают, что страны-доноры: США, Европейский союз, Япония и Канада — проявляют гораздо большую заботу о белом и христианском населении, чем о людях, спасающихся от насилия и лишений на Ближнем Востоке и в Африке. Работники гуманитарных организаций опасаются, что в долгосрочной перспективе подобное отношение может подорвать способность целого поколения строить новую жизнь.

Прочее 
ООН проводит конференции и форумы, где обсуждаются и вырабатываются решения по многим насущным международным вопросам. В их числе:

 Экология;
 Экономика;
 Статистика;
 Безопасность;
 Военные действия;

 Семья;
 Образование;
 Народонаселение;

 Преступность;
 Здравоохранение;
 Инвалиды;

 Наука;
 Пожилые люди;
 Коммуникация.

Иллюстрации

Примечания

Литература 

 Лоу, Воган; Робертс, Адам ; Валлийский, Дженнифер; Заум, Доминик, ред. (2008 год). Совет Безопасности ООН и война: эволюция мысли и практики с 1945 года. Оксфордский университет. ISBN 978-0-19-953343-5.
 Робертс, Адам; Кингсбери, Бенедикт, ред. (1994 год). Организация Объединённых Наций, разделённый мир: роли ООН в международных отношениях (2-е изд.). Оксфордский университет. ISBN 978-0-19-827926-6.
 
 Гришаева Л. Е. Россия и ООН: история и современность. М., 2007;
 Организация Объединённых Наций: Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев и др. М., 1981;
 ООН и современные международные отношения / Отв. ред. Г. П. Жуков. М., 1986;

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальное интернет-представительство в России
 UNBISnet — Информационно-библиографическая система ООН
 The United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
 United Nations Documentation Research Guide
 Official YouTube channel
 Searchable archive of UN discussions and votes
 United Nations Association of the UK — independent policy authority on the UN
 Website of the Global Policy Forum, an independent think tank on the UN
 UN Watch — NGO monitoring UN activities

 
Организации, основанные в 1945 году
1945
26
Организации, удостоенные Нобелевской премии мира
Лауреаты премии имени Сахарова
Международное право